Лос Линдерос има више значења:

 Лос Линдерос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Линдерос (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Линдерос (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Линдерос, Фабрика де Јесо (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Линдерос (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Линдерос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику